Guidini ist der Familienname folgender Personen:

 Cristoforo Guidini (auch Cristofano Guidini; um 1345–1410), italienischer Jurist und Geistlicher 
 Joëlle Guidini-Raybaud (* 1958), französische Historikerin